Šifra může znamenat:

 šifra – nesrozumitelný text vzniklý s pomocí šifrovacího algoritmu (dříve klíče); š. algoritmus samotný; podpis, značka
 Šifra – postava (porodní bába) z biblické knihy Exodus (též Sefora)
 Šifra (film) – britský film z roku 2003 (Entrusted)